

Елитна дивизия 
 Лукойл Академик
 БК Ямбол
 Черно море ИГ
 Левски
 Спартак пл
 Черноморец
 Рилски спортист
 Балкан

Национален отбор мъже

Шампиони на България

Външни препратки 
 Официален сайт на федерацията